LLN est un sigle pouvant signifier :
 La loi des grands nombres, notion mathématique de probabilités ;
 Les Légions Noires, collectif musical de Black metal Français ;
 Louvain-la-Neuve, ville belge.